Der Rottscheidter Bach ist ein 2,789 Kilometer langer Bach in dem Wuppertaler Stadtteil und Stadtbezirk Vohwinkel und ist ein Nebenfluss der Wupper. In älteren Quellen des Wupperverband ist Schreibweise Rottscheider Bach verzeichnet, die Schreibweise wurde 2013 korrigiert.

Topografie 
Der Bach entspringt in rund 247 Meter NN in einem locker bebauten Gebiet, in der Nähe des Jugendverkehrsübungsplatzes an der Ehrenhainstraße, im Süden des Wuppertaler Stadtteils Vohwinkel. Er fließt zunächst in nördlicher Richtung und rund 55 Meter nach seiner Quelle unterquert er die Bundesautobahn 46 (A 46). Nach der Unterquerung fließt er für rund 250 Meter wieder oberirdisch weiter.

Weiter unterquert der Bach die Straße Westring, um danach das Gelände des Vohwinkler Freibades verrohrt zu unterqueren. Der Bach erreicht nun das dicht bebaute Gebiet des Stadtteils, wo er teilweise noch oberirdisch verläuft. Er folgt der Rottscheidter Straße, die in nordöstlicher Richtung verläuft, und folgt dann verrohrt der Gustavstraße in nordwestlicher Richtung an der Kirche Sankt Mariä Empfängnis vorbei.

Die Gustavstraße stößt nun auf den Kaiserplatz und auch der Rottscheider Bach verläuft hier unterirdisch, der nun in nordöstlicher Richtung unter dem gesamten Verlauf der Kaiserstraße. Rund 100 Meter vor der Mündung in die Wupper, erhält der Bach noch von rechts Zulauf vom Stackenberger Bach. Dann mündet der Rottscheidter Bach, in der Nähe der Schwebebahnstation Hammerstein, in rund 138 Meter Höhe in die Wupper, an der Stelle, an der der Fluss nach Süden schwenkt.

Das Tal des Rottscheidter Baches 
Der Rottscheidter Bach verläuft durch die Vohwinkeler Senke, in dem dann die zunächst eigenständige Gemeinde und der spätere Stadtteil Vohwinkel entstanden war. Die Hauptstraße Kaiserstraße, die Vohwinkel und Sonnborn verband, entstand 1832.

Weblinks

Einzelnachweise 

1Rottscheidter Bach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal